Saint-Guidon peut être :
 une faute frappe pour « saint Guidon » ;
 la station de métro de Bruxelles, Saint-Guidon ;
 la collégiale Saints-Pierre-et-Guidon à Anderlecht (Bruxelles).
 le quartier Saint-Guidon à Anderlecht, autour de la collégiale Saints-Pierre-et-Guidon et de la station de métro Saint-Guidon